Hostel steht für:
 eine preisgünstige Herberge, siehe Herberge#Hostels
 Hostel (Südafrika), Unterkünfte für schwarze Wanderarbeiter während der Apartheid in Südafrika
 Hostel (Mechernich), ein Ortsteil der Stadt Mechernich in Nordrhein-Westfalen

Film und Fernsehen:
 Hostel (Film), US-amerikanischer Horrorfilm des Regisseurs Eli Roth aus dem Jahr 2005
 Hostel 2, US-amerikanischer Horrorfilm des Regisseurs Eli Roth aus dem Jahr 2007, Fortsetzung von Hostel
 Hostel 3, US-amerikanischer Horrorfilm des Regisseurs Scott Spiegel aus dem Jahr 2011, Fortsetzung von Hostel und Hostel 2
 Hostel (2011), indischer Film aus dem Jahr 2011
 Hostel (Serie), nepalesische Fernsehserie aus dem Jahr 2003

Siehe auch:

 Host